Falcon (família de foguetes) — da  empresa americana SpaceX
 General Dynamics F-16 — caça (avião)
 AIM-26 Falcon — míssil ar-ar
 Honda NX4 Falcon — modelo de motocicleta
 Falcon (série de jogos eletrônicos)
 Falcon (boneco) — action figure fabricado pela Estrela
 Falcon Studios — produtora de vídeos eróticos gays
 Falcon Futebol Clube — de Barra dos Coqueiros, Brasil
 Falcon (álbum) — da banda britânica The Courteeners

Cidades dos Estados Unidos 
 Falcon (Mississippi)
 Falcon (Carolina do Norte)